Хорхлер — немецкая фамилия.

  (1849—1929) — немецкий краевед, беспартийный местный политик и председатель швабского ландтага.
 Хорхлер, Дитер (1936—2017) — немецкий строительный подрядчик, президент Гамбургской ремесленной палаты.
  (1898—1967) — немецкий художник.
 Хорхлер, Каролин (род. в 1989) — немецкая биатлонистка.
 Хорхлер, Надин (род. в 1986) — немецкая биатлонистка.